Tres buques de la Armada de los Estados Unidos han sido nombrados USS Leary dos de ellos en honor del teniente Clarence F. Leary y uno en honor del contraalmirante Richard P. Leary:

 , un destructor de la clase Wickes hundido en 1942.
 , un destructor de la clase Gearing transferido a la Armada Española en 1973.
 , un destructor de la clase Fletcher cedido a la Armada Japonesa en 1959, devuelto a Estados Unidos en marzo de 1974 y vendido para desguace en 1976.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos